

Географія 
 Аура — місто на півночі Фінляндії.
 Аура — річка на південному заході Фінляндії.
 Аура — річка в Норвегії.
 Аура́ — річка на північному сході Бразилії.
 Аура-ім-Зіннгрунд — громада в Німеччині, що знаходиться в землі Баварія.
 Аура-ан-дер-Заале — громада в Німеччині, що знаходиться в землі Баварія.
 Аура — община в Ефіопії.
 Аура — невелике некорпорована комуна в штаті Мічиган, США, яка відома тим, що з 1976 року у третю суботу липня в ній проводять музичний фестиваль Аура Джамборі ().

Космонавтика 
 Аура — супутник НАСА.
 1488 Аура — назва одного з астероїдів.

Езотерика 
 Аура людини — містичний прояв душі та духу людини.

Продукти та бренди 
 Аура — сорт блакитного сиру, який виробляють у Фінляндії.
 Аура — бренд британської фірми Bowers & Wilkins, яка виготовляє аудіозасоби.
 Аура — назва стільникового телефону американської фірми Motorola.
 Сатурн-Аура () — назва автомобіля фірми Saturn Corporation.

Міфологія 
 Аура — в стародавній Греції богиня легкого вітру.
 Аура — рання назва міфологічного антропоморфного уособлення фінської нації.

Медицина 
 Аура — симптом, що передує виникненню епілептичного нападу.

Музика 
 Аура — один з механізмів у губній гармоніці, який являв собою металеву пластину з 15-ма прорізами, що закривалися відповідними сталевими язичками.
 Аура — дев'ятий студійний альбом британської рок-групи Asia.
 Аура — альбом 1994 року фінської рок-групи «Cloaca Maxima» (CMX).
 Аура — концептуальний альбом 1989 року американського джазового музиканта Майлза Девіса.
 Аура — восьмий студійний альбом британської групи готичного року The Mission.
 Аура — пісня з третього альбому «Артпоп» (2013 рік) американської культової співачки Леді Гага.
 Аура Леа (; іноді Аура Ли ) — пісня часів громадянської війни у США.

Комп'ютерна галузь та ігри 
 «Авайя Аура» () — інтернетовський протокол комунікаційних систем, який зробила фірма «Avaya Inc».
 «Аура: Доля віків» () — комп'ютерна гра, яку випустила фірма The Adventure Company.
 «Графічний архітектор Аура» () — модуль, що обробляє вхідні події і вікна в операційній системі Chrome OS.

Особи 
 Аура Діон — данська співачка Марія Луїза Йонсен.
 Аура Левіс () — південноафриканський співак, що працював з Бобом Марлі.
 Аура Урчіану ) — румунська джазова співачка.
 Аура Тваровська () — румунська оперна співачка мецо-сопрано, з 2007 року солістка Віденської державної опери.
 Марта Аура — мексиканська акторка.

Інше 
 Аура́ — вимерла мова індіанців Бразилії.